Л’Акуила — город в Италии.
 Л’Акуила — провинция в Италии.